Македонче може да се отнася за:

 „Македонче“, детско списание, издавано в Букурещ в 1949 - 1953 г.
 „Македонче“, детско списание, издавано в Детройт от 1979 г.